In Rusland:
 Een stad in de oblast Sverdlovsk: Revda (oblast Sverdlovsk)
 Een rivier in de oblast Sverdlovsk: Revda (rivier)
 Een stad in de oblast Moermansk: Revda (oblast Moermansk)